Saint-Fiacre (Côtes-d’Armor) – francuska gmina w regionie Bretania
 Saint-Fiacre (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France